Charles Grimes (odkrywca) (1772-1858)
 Charles Grimes (wioślarz) (1935-2007)